Lauerhof ist:

 ein Ortsteil der Stadt Otterberg im Landkreis Kaiserslautern, siehe Lauerhof (Otterberg)
 ein umgangssprachlicher Name der Justizvollzugsanstalt Lübeck